

Editoria 
 Clash – rivista musicale britannica

Musica 
 The Clash – gruppo musicale britannico
 Clash – gruppo musicale thailandese
 The Clash – album dell'omonimo gruppo musicale britannico del 1977
 Clash – album di Tenor Saw e Cocoa Tea del 1985
 Clash – album di Holger Czukay e Dr. Walker del 1997
 Clash – album di Ensi del 2019
 Clash Records – etichetta discografica olandese

Persone 
 Kevin Clash (1960) – doppiatore statunitense

Astronomia 
 CLASH – programma di osservazioni astronomiche della NASA con il Telescopio spaziale Hubble